Липучка — застібка, яка діє за принципом реп'яха.
 Липучка для мух — засіб для боротьби з мухами та іншими літаючими комахами у приміщенні.
 Липучка звичайна — вид трав'янистих рослин родини шорстколисті.
 Липучка розлога — вид трав'янистих рослин родини шорстколисті.

Кінематограф 

 «Липучка» (1999) — американська кримінальна драма.
 «Липучка» (2011) — американська кримінальна комедія.